Termin -{S28}- ima više značenja.

 S-oznake, S28:  Nakon dodira sa kožom, odmah isprati sa mnogo ... (specifikuje proizvođač)
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S28